JFD est un sigle qui peut désigner :
 Journée de la femme digitale, un événement annuel en lien avec la Journée internationale des femmes ;
 Jeunes forces démocrates, la composante jeunesse du parti politique français Force européenne démocrate.